Ein Zeitungsformat bezeichnet genormte Abmessungen einer nicht aufgeschlagenen Zeitung in der Angabe Breite mal Höhe (kurz: B × H).

In den 1970er-Jahren gab es in Deutschland noch etwa 60 unterschiedliche Papierformate für den Zeitungsdruck. Die 1973 festgelegte DIN 16604 sollte .

Die Spaltenbreite kann ebenfalls variieren, gängige Formate sind z. B. 45 mm (eine Spalte), 90–95 mm (zwei Spalten) oder 185 mm (vier Spalten).

Das Format einer Zeitung im formalen, nichttechnischen Sinn meint hingegen die Ausrichtung ihrer Inhalte, ihre Rubrikenstruktur, ihr Layout und mehr. Das Format, also das Konzept einer Zeitung, ist einheitlich gestaltet und wiedererkennbar. Ähnliches gilt für das Fernsehformat.

Gängige Formate (D-A-CH) 

Wie in der Praxis üblich, sind hier die geschlossenen Formate aufgelistet; das offene Format hat demnach die doppelte Breite.

Berliner Format, Rheinisches Format und Nordisches Format sind DIN-genormt.

Satzspiegel verschiedener Zeitungen 
Verschiedene Zeitungen sind hier, nach Format gruppiert, mit dem jeweiligen Satzspiegel, die Maße der Nutzfläche des maximal bedruckbaren Bereiches einer Seite, aufgeführt:

Satzspiegel internationaler Zeitungen und Sonderformate 
 Le Figaro (Frankreich): 425 mm × 600 mm (RA2)
 The New York Times (USA): 305 mm × 585 mm
 Prawda (Russland): 420 mm × 594 mm (A2)

Japanische Zeitungen wie die Asahi Shimbun verwenden üblicherweise ein Blanket-ban (jap. , Buranketto-ban) genanntes Format, das eine Größe von 406 mm × 546 mm hat. Das japanische Tabloid-Format (, Taburoido-ban) ist mit 273 mm × 406 mm genau halb so groß und wird hauptsächlich für Abendausgaben verwendet.

Siehe auch 
 Buchformat
 Papierformat, Weltformat
 Zeitungsdruck
 Liste deutscher Zeitungen
 Fernsehformat, Hörfunkformat, Rubrik (Pressewesen), Code (Semiotik)#Textcodes

Literatur 
 Peter Dermühl: Zeitungsformate im Überblick. In: Journalist, 9/2004, S. 32
 Hubert Blana: Die Herstellung. Saur Verlag, München 1998, ISBN 3-598-20067-6.
 Martin Welke: Zeitungsdruck. Die Entwicklung der Technik vom 17. zum 20. Jahrhundert. Saur Verlag, München 2000, ISBN 3-598-21321-2.

Weblinks 
 Mediadaten deutscher Zeitungen

Einzelnachweise 

 
Papierformat